Le Conservateur peut désigner :
 Le Conservateur, un journal politique français fondé en 1818 ;
 Le Conservateur, le nom du voilier Made In Midi de 2014 à 2016 ;
 Le Conservateur, une plate-forme en ligne bulgare pour les opinions, analyses et commentaires conservateurs de droite;
 Le Conservateur, un groupe mutualiste français fondé en 1844.

Voir aussi 
 Le Conservateur littéraire, une revue littéraire fondée en 1819 par les frères Abel, Eugène et Victor Hugo